Лешино — название населённых пунктов в России:

 Лешино — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Лешино — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Лешино — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Лешино — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Лешино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.